.

Машиностроительный Завод Эрак  (MSA) - иранская корпорация, являющаяся крупнейшим производителем нефтехимических заводов на Ближнем Востоке. Расположена в городе Эрак. и основана в 1967 году, в соответствии с соглашением, подписанным между СССР и Ираном, в обмен на экспорт газа в Советский Союз.

Деятельность и продукция 
MSA занимается проектированием, закупкой, строительством и установкой оборудования для нефтегазовых, нефтехимических и энергетических установок, включающее в себя: резервуары для хранения топлива, мобильные и стационарные сосуды под давлением, фракционирующие колонны, теплообменники, воздухоохладители, косвенные теплообменники, передвижные установки для подготовки нефти, задвижки и устьевое оборудование, буровые установки, технологические насосы для нефтегазовой промышленности, краны и гидромеханическое оборудование для плотин, пожаротрубные и водотрубные котлы, котлы комбинированного цикла , мосты и тяжелые стальные конструкции, легированные стали, фланцы под давлением, промышленные кольца, осевые и железнодорожные шины, промышленные печи для тяжелой обработки, производственные машины и промышленные мусоросжигательные заводы.

Ресурсы

Примечания 

Компании, основанные в 1967 году
Компании Ирана